|-
| 217001 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217002 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217003 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217004 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217005 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217006 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217007 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217008 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217009 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217010 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217011 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217012 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217013 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217014 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217015 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217016 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217017 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217018 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217019 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217020 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217021 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217022 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217023 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217024 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217025 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217026 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217027 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217028 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217029 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217030 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217031 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217032 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217033 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217034 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217035 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217036 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217037 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217038 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217039 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217040 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217041 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217042 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217043 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217044 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217045 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217046 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217047 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217048 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217049 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217050 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217051 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217052 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217053 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217054 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217055 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217056 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217057 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217058 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217059 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217060 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217061 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217062 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217063 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217064 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217065 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217066 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217067 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217068 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217069 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217070 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217071 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217072 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217073 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217074 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217075 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217076 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217077 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217078 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217079 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217080 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217081 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217082 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217083 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217084 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217085 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217086 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217087 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217088 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217089 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217090 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217091 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217092 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217093 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217094 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217095 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217096 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217097 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217098 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217099 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217100 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
7